116-й отдельный танковый батальон за время Великой Отечественной войны формировался дважды:

 116-й отдельный танковый батальон Северо-Западного фронта - батальон огнемётных танков, сформирован в августе 1941 года, в сентябре 1941 года разгромлен в районе Демянска, расформирован.
 116-й отдельный танковый батальон 58-й танковой бригады - сформирован в декабре 1941 года, в течение 1942 года действует под Ржевом, участвует в Харьковском сражении, с сентября 1942 года действует севернее Сталинграда, в январе 1943 переформирован вместе с бригадой.